Lime Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lime Creek Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Lime Creek Township (Washington County, Iowa)